El cerco puede referirse a:

 El cerco, película argentina de 1959;
 El cerco, obra de teatro de 1965;
 Cerco de Artajona, fortificación medieval en Navarra, España.